Geografia:
 Bier – miejscowość w Stanach Zjednoczonych

Osoby:
 August Bier – niemiecki chirurg
 Janina Bier – polska działaczka komunistyczna
 Susanne Bier – duńska reżyser

Zobacz też:
 BIR
 Birr
 Budweiser Bier
 Cornelius Weizen Bier